Baranowscy herbu Grzymała – polski ród szlachecki
 Baranowscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Baranowscy herbu Łodzia – polski ród szlachecki
 Baranowscy herbu Odrowąż – polski ród szlachecki
 Baranowscy herbu Ostoja – polski ród szlachecki
 Baranowscy herbu Prawdzic – polski ród szlachecki
 Baranowscy herbu Rawicz – polski ród szlachecki
 Baranowscy herbu Runo – polski ród szlachecki
 Baranowscy herbu Tuchan – polski ród szlachecki